Het ATP-toernooi van Los Angeles 2009 (met de officiële naam LA Tennis Open 2009) werd gespeeld van 27 juli tot en met 2 augustus 2009. Er werd gespeeld op hardcourt in de Amerikaanse stad Los Angeles.

De titelverdediger Juan Martín del Potro, die vorig jaar de finale van Andy Roddick won, was niet aanwezig om zijn titel te verdedigen. De titel in het enkelspel ging naar Sam Querrey, die na twee verloren ATP-finales in juli zijn eerste titel van 2009 pakte. In de finale won hij met 6-4, 3-6, 6-1 van de qualifier Carsten Ball. Op weg naar de finale won hij achtereenvolgens van Denis Istomin, Ryan Sweeting, Dudi Sela, Tommy Haas en Carsten Ball. In het dubbelspel wonnen de gebroeders Bryan voor de vijfde keer de titel.

Geplaatste spelers

Speelschema

Enkelspel

Dubbelspel 

ATP-toernooi van Los Angeles
Los Angeles